Wladimir Koslow () ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Jakowlewitsch Koslow (1914–2007), russischer Mathematiker, Kryptologe
 Wladimir Jewgenjewitsch Koslow (* 1958), sowjetischer Bobfahrer
 Wladimir Weniaminowitsch Koslow (1904–1975), russischer Chemiker
 Wladimir Koslow (Eisschnellläufer), sowjetischer Eisschnellläufer, Teilnehmer Olympische Winterspiele 1984
 Wladimir Koslow (Orientierungsläufer), sowjetischer  Orientierungsläufer, Teilnehmer Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1993 und 1997